— мангака, известная необычным стилем рисунка и спорными темами, которые она поднимает в своих работах, включая садомазохизм, наркотики, гомосексуализм, насилие, убийства, проституцию. Действие обычно происходит в 1980-х и 1990-х годах. Специализация Окадзаки — сёдзё, манга для девушек, и дзёсэй. Она одна из ведущих авторов-женщин современности. Её работы были переведены на китайский, немецкий, французский языки.

Биография 
Родилась в Токио. В 1983 году, во время обучения в Институте Автоми, Окадзаки дебютировала в журнале эротический манги для взрослых Cartoon Burikko. После выпуска в 1985 году опубликовала свою первую мангу — Virgin (). Известность ей принесла изданная в 1989 году Pink (). Также в 1980-х Окадзаки рисовала продолжительный манга-сериал Tokyo Girls Bravo () для модного журнала CUTIE, который стал очень популярен. В 1994 году открылась выставка экспериментальной манги Окадзаки в Токио. В 1993—1994 году публиковался её сериал River’s Edge () о проблемах школьников в пригороде Токио. За Helter Skelter она была награждена премией Japanese Media Arts Festival в 2003 году и Культурной премией Тэдзуки в 2004 году.

Манга

Примечания

Ссылки 
 

Мангаки